De twaalfde wereldkampioenschappen badminton werden in 2001 in Sevilla, Spanje gehouden in de Palacio de Deportes de San Pablo. Het toernooi, dat duurde van 3 tot en met 10 juni, werd destijds georganiseerd door de International Badminton Federation (IBF), de huidige Badminton World Federation (BWF).

Belgische deelnemers 
Geen enkele Belgische speler overleefde een ronde in de hoofdtabel.

Medaillewinnaars

Uitslagen

Mannen enkelspel

Vrouwen enkelspel

Mannen dubbelspel

Vrouwen dubbelspel

Gemengd dubbelspel

Medailletabel

2001
Sportevenement in Sevilla
Badminton in 2001
Badminton